Krško (gemeente), een gemeente in Slovenië
 Krško (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente